Bisdee ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Bisdee (1802–1870), australischer Politiker
 Isaac Bisdee (1813–1868), australischer Politiker
 Louis Fenn Bisdee (1910–2010), australischer Politiker